Tuareg (englische u. französische Schreibweise: Touareg) steht für:

 Tuareg, ein nordafrikanisches Berbervolk
 Tuareg (Sprache), die Sprache der Tuareg
 Tuareg (Roman), ein Roman von Alberto Vázquez-Figueroa
 Tuareg-Windhund, eine afrikanische Hunderasse
 VW Race Touareg, ein für Rallyes entwickelter Geländewagen
 VW Touareg, ein SUV von Volkswagen
 Aprilia Tuareg 660, ein Motorradmodell von Aprilia